Yago peut désigner :
 Yagō, une désignation traditionnelle japonaise ;
 Yago, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Yago, telenovela mexicaine (2016) ;
 Yago, entreprise belge ;
 YAGO, une base de connaissance informatique.